The Suburban – cortometraggio del 1899 prodotto dalla American Mutoscope Company
The Suburban – film del 1915 diretto da George Lessey